

Villes et communes 
San Marzano di San Giuseppe est une commune italienne située dans la province de Tarente dans la région des Pouilles.
San Giuseppe Vesuviano est une ville italienne située dans la ville métropolitaine de Naples en Campanie.
 San Giuseppe Jato, une commune italienne de la province de Palerme dans la région Sicile.
 Rima San Giuseppe est une commune italienne du Piémont.

Quartier 
 San Giuseppe est un quartier de la ville lombarde de Monza, chef-lieu de la nouvelle province de Monza et de la Brianza, dans le nord de l'Italie.

Divers 
 , une variété de vin rouge italien.

Voir aussi 
 
 
 
 

Toponymie italienne